Blumer puede hacer referencia a:

 David Blumer, jugador de fútbol suizo.
 Elano Blumer, jugador de fútbol brasileño.
 Herbert Blumer, sociólogo estadounidense.
Blúmer, prenda de vestir interior y femenina, pantaloncillo holgado y de sujeción sencilla.